M109 peut désigner :
 Groupe de M109, un groupe de galaxies ;
 M108/M109, une famille de canons automoteurs américains ;
 M109, une galaxie spirale barrée.